Absetzung oder Absetzen steht für:
 Absetzen (Medizin), Beenden oder Nichtdurchführen einer medikamentösen Behandlung
 Absetzen (Schmiedetechnik), das einseitig scharfkantige Eindrücken des glühenden Eisens beim Schmieden 
 Absetzen (Tierzucht), Trennen des Nachwuchses vom Muttertier am Ende der Säugezeit
 Absetzung (Kanonisches Recht), Strafmaßnahme bei Klerikern
 Absetzung (Musik), reduziertes Arrangement eines musikalischen Werkes (z. B. Orchestersatz zu Klaviersatz; Cembalosatz zu Gitarrensatz)
 Absetzung (Steuerrecht), die bei Einkommens- und Ertragssteuern zulässigen Abzüge
 Amputation
 Amtsenthebung

Siehe auch:
 Amtsenthebung